Дуткевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуткевич, Адам (род. 1977) — гитарист и бэк-вокалист металкор-группы Killswitch Engage
 Дуткевич, Артур (род. 1958) — польский джазовый пианист и композитор; педагог.
 Дуткевич, Памела (род. 1991) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в барьерном беге.